La Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018 è stata la 49ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 3ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018